Treptow poate semnifica:
 Sector Treptow-Köpenick în Berlin, Germania
 Altentreptow - oraș din Germania
 Kurt Treptow - cetățean american

Toponime germane
Toponime slave
Nume de familie germane
Nume de familie slave